Az Aurora vagy Auróra jelentései:
 Aurora, a hajnal istennője a római mitológiában
 Auróra, görög eredetű női név
Kultúra
 Auróra, kultúrközösségi központ a Kisfaludy Aurora című almanachja után elnevezve
 Aurora, magyar punkegyüttes
 Aurora (1989) – Peter Erskine albuma
 Aurora, amerikai teleregény
 Aurora (2010) román–svájci–francia film, rendezte: Cristi Puiu
 Aurora (1822–1837) – magyar irodalmi almanach (indította: Kisfaludy Károly)
 Auróra (1919–1923) – magyar kritikai folyóirat
 Auróra (1922–1923) – magyar irodalmi és művészeti folyóirat
 Aurora, bolygó Isaac Asimov Alapítvány-Birodalom-Robot univerzumában
Földrajz
 aurora, a sarki fény idegen nyelvű elnevezése (aurora borealis, aurora australis)
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok Arkansas államában
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok Colorado államában
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok Észak-Karolina államában
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok Illinois államában
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok Indiana államában
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok Iowa államában
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok Kansas államában
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok Kentucky államában
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok Maine államában
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok Minnesota államában
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok Missouri államában
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok Nebraska államában
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok Nevada államában
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok New York államának Cayuga megyéjében
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok New York államának Erie megyéjében
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok Nyugat-Virginia államában
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok Ohio államában
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok Oregon államában
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok Dél-Dakota államában
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok Texas államában
 Aurora, város az Amerikai Egyesült Államok Utah államában
Számítástechnika
 Firefox 12 Aurora, a Mozilla Firefox 12.0 alfa verziója
 Firefox 13 Aurora, a jövőbeli Mozilla Firefox 13.0 alfa verziója
Egyéb
 Auróra, orosz cirkáló, ma múzeumhajó az 1917-es oroszországi forradalom kapcsán
 Aurora, A Fable III RPG-játék fiktív kontinense, Albion mellett az eddigi egyetlen kontinens a játékban
Hasonló
 Aurora Kiadó